

Allemagne 
 Église Sainte-Élisabeth à Marbourg

Autriche 
 Église Sainte-Élisabeth, à Schneeberg (Basse-Autriche).

Belgique 
 Église Sainte-Élisabeth à Haren, Bruxelles
 Église Sainte-Élisabeth à Mons
 Église Sainte-Élisabeth à Schaerbeek, Bruxelles

France 
 Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, église catholique du  de Paris
 Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie, église catholique du quartier des Chantiers de Versailles
 Église Sainte-Élisabeth à Lyon, la Croix-Rousse
 Église Sainte-Élisabeth de Sturzelbronn, église de la ville de Sturzelbronn en Moselle
 Église Sainte-Élisabeth de Hongrie, de Béthonsart dans le Pas de Calais.

Guinée équatoriale 
 Cathédrale Sainte-Élisabeth de Malabo

Hongrie 
 Église paroissiale Sainte-Élisabeth de la maison Árpád, église de Budapest

Pays-Bas 
 l'église Sainte-Élisabeth à Grave

Pologne 
 Basilique Sainte-Élisabeth de Wrocław

Slovaquie 
 Cathédrale Sainte-Élisabeth de Košice
 Église Sainte-Élizabeth de Bratislava

Suisse 
 Église Sainte-Élisabeth à Bâle

Voir aussi